Frans van Mieris kan syfta på:

* Frans van Mieris den äldre (1635–1681), nederländsk porträtt-, historie- och genremålare
 Frans van Mieris den yngre (1689–1763), nederländsk porträtt- och genremålare samt raderare